L'édition 2020 du tournoi de tennis de Hobart se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elena Rybakina remporte le tournoi en simple, Nadiia Kichenok et Sania Mirza celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de la Roumaine Sorana Cîrstea. Elle est remplacée par Nina Stojanović.

Lauréates 
En simple, la Kazakhe Elena Rybakina (tête de série ) remporte son deuxième titre en disposant de la Chinoise Zhang Shuai (tête de série ). Il s'agit de son deuxième titre en International.

En double, Nadiia Kichenok et Sania Mirza remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à Peng Shuai et Zhang Shuai (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Hobart
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020